Фуэнтегинальдо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Реболлар.  Занимает площадь 101,61 км². Население — 790 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 111 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 web de la villa de Fuenteguinaldo

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки